Кебрантадеро има више значења:

 Кебрантадеро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кебрантадеро (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику